I Giho (1970) dél-koreai kézilabdázó, olimpikon
 I Giho (1984) dél-koreai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 I Giho (1972) dél-koreai író